Jméno a příjmení Václav Svoboda má více nositelů:

 Václav Svoboda (filolog) – český filolog z 19. století
 Václav Svoboda (fotbalista) (1920–1977) – československý fotbalista, člen čs. reprezentace v roce 1948
 Václav Svoboda (herec) (* 1964) – český herec
 Václav Svoboda (kat) – český kat, působící v Kopidlně počátkem 17. století
 Václav Svoboda (komentátor) – český sportovní komentátor působící v současné době na TV Nova, komentuje převážně závody motocyklů.
 Václav Svoboda (podnikatel) – český podnikatel z Mladoboleslavska, zakladatel meziválečné traktorářské firmy Svoboda motor v Kosmonosích
 Václav Svoboda (politik ČSSD) (* 1948) – český politik z jižních Čech, v 90. letech poslanec FS a PSP za ČSSD, mluvčí úřadu vlády
 Václav Svoboda (politik KSČ) (1920–1973) – český a československý politik KSČ, za normalizace český ministr zemědělství a poslanec ČNR
 Václav Svoboda (stavitel) – český stavitel činný ve 2. pol. 19. století
 Václav Svoboda (šachista) (* 1992) – český šachista hrající Českou šachovou extraligu
 Václav Svoboda (zvukař) – český filmový zvukař (film Mstitel)
 Václav Svoboda Plumlovský (1872–1956) – český spisovatel a básník

Externí odkazy